Ladislav Kohn (né le  à Uherské Hradiště en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Uherské Hradiště, il débute dans le championnat de Tchécoslovaquie avec le HC Kladno en 1993. Il est choisi en trente-quatrième position de la sélection européenne 1993 de la Ligue canadienne de hockey par les Wheat Kings de Brandon. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est sélectionné au septième tour en cent-soixante-quinzième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1994. Il passe professionnel en 1995 avec les Flames de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match et marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face à l'Avalanche du Colorado. Il aide le HC Oceláři Třinec à remporter l'Extraliga en 2013.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes avec la Tchécoslovaquie puis la République tchèque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1992-1993 || HC Kladno|| Tchécoslovaquie|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994||Broncos de Swift Current|| LHOu || 69|| 33|| 35|| 68|| 68|| 7|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 1994-1995|| Broncos de Swift Current|| LHOu || 65|| 32|| 60|| 92|| 122|| 6|| 2|| 6|| 8|| 14
|-
| 1994-1995|| Flames de Saint-John|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-John|| LAH|| 73|| 28|| 45|| 73|| 97|| 16|| 6|| 5|| 11|| 12
|-
| 1996-1997|| Flames de Saint-John|| LAH|| 76|| 28|| 29|| 57|| 81|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Flames de Calgary|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Flames de Saint-John|| LAH|| 65|| 25|| 31|| 56|| 90|| 21|| 14|| 6|| 20|| 20
|-
| 1998-1999|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 16|| 1|| 3|| 4|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
| 1998-1999|| Maple Leafs de St. John's|| LAH|| 61|| 27|| 42|| 69|| 90|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 77|| 5|| 16|| 21|| 27|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH|| 51|| 4|| 3|| 7|| 42|| || || || || 
|-
| 2000-2001||Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 26|| 3|| 4|| 7|| 44|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 40|| 22|| 13|| 35|| 103|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2002-2003|| Flames de Calgary|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Flames de Saint-John|| LAH|| 35|| 8|| 19|| 27|| 30|| || || || || 
|-
| 2002-2003||Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 15|| 4|| 7|| 11|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Blues Espoo|| SM-liiga || 54|| 20|| 18|| 38|| 60|| 9|| 1|| 5|| 6|| 29
|-
| 2004-2005|| Blues Espoo|| SM-liiga || 56|| 17|| 28|| 45|| 90|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 51|| 18|| 12|| 30|| 38|| 9|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2006-2007|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 53|| 23|| 22|| 45|| 62|| 9|| 3|| 2|| 5|| 24
|-
| 2007-2008|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 56|| 12|| 20|| 32|| 63|| 6|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 54|| 14|| 12|| 26|| 46|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 51|| 21|| 33|| 54|| 148|| 5|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2010-2011|| HC Oceláři Třinec || Extraliga tchèque || 33|| 7|| 11|| 18|| 34|| 18|| 4|| 11|| 15|| 39
|-
| 2011-2012|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 8|| 1|| 3|| 4|| 8|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Oceláři Třinec || Extraliga tchèque || 37|| 5|| 14|| 19|| 56|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| HC České Budějovice|| Extraliga tchèque|| 28|| 3|| 14|| 17|| 20|| || || || || 

| | 186|| 14|| 28|| 42|| 125|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5

Au niveau international 

| 1993 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 5|| 4|| 9|| 4|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1995 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 4|| 4|| 8|| ||align="left"| Sixième place
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 14|| 0||align="left"| Cinquième place

Références

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HC Kladno
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mars 1975
Naissance à Uherské Hradiště
Naissance en Tchécoslovaquie